A66 ou A-66 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Pian, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A66 reliant Fulda à Wiesbaden ;
  Autoroute espagnole A-66 reliant Gijón à Séville ;
  Autoroute française A66 reliant Villefranche-de-Lauragais à Pamiers.

Route
  Route britannique A66 reliant Grangetown à Workington.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres